Reynosa ist eine Grenzstadt im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas. Sie hat rund 600.000 Einwohner und liegt am Rio Grande nahe der texanischen Stadt McAllen. Reynosa, Verwaltungssitz des Municipio Reynosa, ist mit McAllen durch zwei Brücken verbunden. 

Reynosa ist die größte und industriell bedeutendste Stadt in Tamaulipas. Insbesondere viele Maquiladoras finden sich in Reynosa und Umgebung. Die dort verarbeiteten Waren werden international gehandelt, aber vor allem in die USA reexportiert. In der traditionell bedeutenden Landwirtschaft der Region sind die wichtigsten Erzeugnisse Baumwolle, Zuckerrohr und Obst.

Klima

Städtepartnerschaften 
Partnerstädte von Reynosa sind die gleichnamige Stadt Reinosa in Spanien sowie die vier Nachbarstädte Mission, Pharr, Hidalgo und McAllen (alle Texas) auf der US-amerikanischen Seite des Rio Grande.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Carlos Turrubiates (* 1968), Fußballspieler
 Néstor Garza (* 1976), ehemaliger mexikanischer Boxer im Superbantamgewicht
 Xavier Báez (* 1987), Fußballspieler
 Dinora Garza (* 1988), Fußballspielerin

Weblinks

Nachweise 

Ort in Tamaulipas
Ort in Nordamerika